Plusieurs cathédrales sont nommées cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste en l’honneur de l’apôtre Jean :
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Boise aux États-Unis ;
 la basilique-cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste de Bois-le-Duc aux Pays-Bas ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Cleveland aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Dagupan aux Philippines ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Lafayette aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste de Langzhong en Chine ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Manchester au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Milwaukee aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Portsmouth au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Saint-Jean-sur-Richelieu au Canada ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Salford au Royaume-Uni ;
 la cathédrale Saint-Jean l’Évangéliste de Saskatoon au Canada ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Spokane aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste de Victoria.

Voir aussi 
 

JeanEvangéliste
~SaintJeanEvangéliste